Resultados das 500 Milhas de Indianápolis de 1983, no circuito de Indianapolis no domingo, 29 de Maio de 1983.

Indianapolis 500
1983
Desporto nos Estados Unidos em 1983